Топонимия автономного сообщества Валенсия () — совокупность географических названий, включающая наименования природных и культурных объектов на территории испанского автономного сообщества Валенсия.

История формирования и состав

Методология исследования 
Его изучение является сложным, учитывая, что в географических названиях, поскольку их значение часто игнорируется, только путь фонетики может привести к происхождению географического названия. Следовательно, следует иметь в виду, что эволюция слов при условии соблюдения определённых фонетических законов и характеристик каждого языка, которые, однако, иногда сталкиваются с воздействием различных факторов (культизм, кресты, субстрат, популярная этимология и т. д.), что делает необходимым максимально реконструировать история топонима, собирающая как можно больше его орфографических вариантов в средневековых документах, не забывая, что книжники часто деформировали их произвольной латинизацией, систематической катализацией или кастилизацией, если не популярной этимологией. Топонимию можно изучать как аналитически (конкретное исследование каждого места, названного в честь определённого происхождения), так и синтетическую или индуктивную, то есть, пытаясь вывести представления об исторической эволюции региона через изучение названий мест в указанном регионе.

Исторически в топонимии Испании, как и всего Пиренейского полуострова, выделяются следующие большие группы:
 иберийский пласт
 древнекельтский пласт
 финикийский пласт
 римский, или латино-романский пласт
 германский (вестготские и латгальские топонимы) пласт
 арабский пласт
 собственно испанский пласт — современные топонимы.

Дороманский период

Романский период

Период Средневековья

Современная топонимия 
Значительная часть топонимов Валенсии, дошедших до наших дней, включена уже в Книгу Деяний апостолов и  короля Хайме I (XIII век). Тем не менее, существуют другие топонимы, которые были разработаны позже, некоторые даже в недавние даты, и, следовательно, возникли на арагонском, каталонском или испанском языках. Значительное количество этих географических названий происходит от имен святых, таких как Сан Фульхенсио или Колония де Санта Эулалия. С 18-го века некоторые из них основаны на существующем населении, например, в Новой Табарке, на одноимённом тунисском острове, с которого пришли поселенцы .

Также в этот период, как и на предыдущих этапах, встречались названия мест, полученные из имён собственных, такие как Los Montesinos, Torre de Embesora, Sierra Engarcerán или Emperador. Аналогично, старое использование термина место с текущим значением прихода в прошлом сохранилось. топонимы, такие как «Новое место короны», «Новое место Сан-Херонимо» и «Новое место Фенолле», которые, кроме того, начинаются с отчества.

См. также 
 Топонимия Испании

Примечания

Литература

на русском языке

на испанском языке 
 

Культура автономного сообщества Валенсия
География автономного сообщества Валенсия
Топонимия Испании